Die Bezirksliga Potsdam 1953/54 war die zweite Austragung der vom Bezirksfachausschuss (BFA) Fußball Potsdam durchgeführten Bezirksliga Potsdam. Sie war die höchste Spielklasse im Bezirk Potsdam und die dritthöchste im Ligasystem auf dem Gebiet des DFV.

Die BSG Einheit Brandenburg wurde Bezirksmeister und stieg durch die Erweiterung der DDR-Liga auf drei Staffeln direkt dorthin auf.

In eine der untergeordneten Bezirksklassestaffeln stiegen Vorjahresaufsteiger Traktor Pritzwalk und Motor Luckenwalde ab. Im Gegenzug stiegen zur Folgesaison aus der Bezirksklasse Empor Zossen und Lokomotive Kirchmöser auf. Aus der DDR-Liga kam die BSG Motor Hennigsdorf dazu.


Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Bezirksliga-Aufstiegsrunde 
Die Sieger der drei Bezirksklassestaffeln ermittelten die zwei Aufsteiger zur Bezirksliga.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Aufstiegsrunde dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Literatur

Weblinks 
 DDR-Bezirksliga Potsdam

Potsdam
Fußballsaison 1953/54